Фрёлинг () — шведская фамилия:

 Фрёлинг, Ева (; род. 1952) — шведская актриса и режиссёр.
 Фрёлинг, Лиллиан (в замуж. Лиллиан Фрёлинг Хансен; род. 1964) — датская кёрлингистка.
 Фрёлинг, Нильс (; род 2000) — шведский футболист.
 Фрёлинг, Фрэнк (1942—2020) — американский теннисист.